Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1997/1998 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Боруссия» (Дортмунд)

«Парма» (Парма)

«Спарта» (Прага)

«Галатасарай» (Стамбул)

Группа B

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В матче 5-го тура «Манчестер Юнайтед» — «Кошице» мяч в свои ворота забил Любомир Фактор.

«Ювентус» (Турин)

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Кошице» (Кошице) 

* В матче 4-го тура «Ювентус» — «Кошице» мяч в свои ворота забил Чиро Феррара.

Группа C

«Динамо» (Киев)

ПСВ (Эйндховен) 

* В матче 6-го тура ПСВ — «Барселона» мяч в свои ворота забил Абелардо.

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)

«Барселона» (Барселона)

Группа D

«Реал» (Мадрид)

«Русенборг» (Тронхейм)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Порту» (Порту)

Группа E

«Бавария» (Мюнхен)

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 1-го тура ПСЖ — «Гётеборг» мяч в свои ворота забил Тедди Лучич.

«Бешикташ» (Стамбул)

«Гётеборг» (Гётеборг) 

* В матче 6-го тура «Бавария» — «Гётеборг» мяч в свои ворота забил Маркус Баббель.

Группа F

«Монако» (Монако)

«Байер 04» (Леверкузен)

«Спортинг» (Лиссабон)

«Льерс» (Лир)

См. также
 Лига чемпионов УЕФА 1997/1998

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1997/1998|состав